735 steht für:
 735 n. Chr.
 Boeing 737-500 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: